Viacom, скорочення від Video & Audio Communications, може стосуватися:
 Viacom (1952–2006), американський конгломерат засобів масової інформації
 Viacom (2005–2019), відокремлена від оригінальної Viacom
 Viacom 18, спільне підприємство між ViacomCBS та TV18 в Індії
 Viacom18 Studios, дочірня кіновиробника компанія Viacom 18

Див. також 
 CBS (значення)
 Paramount (значення)
 Paramount Global, американський медіа-конгломерат, відомий як ViacomCBS до 2022 року